Ez a lista a Vackor az első bében című magyar rajzfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Televíziós sorozatok epizódlistái